Benelli může být:
 Benelli (výrobce motocyklů), italský výrobce motocyklů
 Benelli (výrobce zbraní), taktéž Benelli Armi, italský výrobce zbraní

Benelli je příjmení následujících osob:
 Andrea Benelli (* 1960), italský sportovní střelec
 Antonio Peregrino Benelli (1771–1830), italský operní pěvec a skladatel
 Gioia Benelli, italská režisérka a dokumentaristka
 Giovanni Benelli (1921–1982), italský kardinál
 Sem Benelli (1877–1949), italský dramatik a libretista
 Tonino Benelli, italský motocyklový závodník a podnikatel